Pskov () steht für:

 Pskow, russische Stadt
 (10711) Pskov, Asteroid des Hauptgürtels